Beth peut faire référence à :
 beth, une lettre de l'alphabet hébreu,
 Bēth, la  de l'alphabet syriaque,
 Beth (nombre)
 Beth, chanson du groupe de hard rock Kiss

Hébreu 
 Beth, Bet ou Beït (בית), un mot hébreu signifiant maison que l'on retrouve dans :
 Beït-Alfa, un kibboutz de la vallée de Jezreel,
 Beth din, un tribunal religieux,
  (בית חסדא), la maison de la grâce,
 Beït-Gan (בית גן), une municipalité agricole de la Basse Galilée,
 Beit Hanoun, une ville de la bande de Gaza,
 Beit Haverim, un groupe juif gay et lesbien de France,
 Beït-Horon (בית חורון), une petite chaîne montagneuse en Israël,
 Beït-Keshet (בית קשת), un kibboutz situé en Basse Galilée,
 Bethléem, la maison de la viande en arabe, la maison du pain en hébreu,
 Beth Mahanaïm, une maison à Jérusalem,
 Beth Navon Bey, une maison à Jérusalem,
 ,
 Bethsaïde, une ville de la région de Galilée en Israël,
 Beït Shéan, une des villes les plus anciennes en Orient en Israël,
 Beït-Shéarim (בית שערים), une ville antique de Basse Galilée,
 Bet Shemesh (בית שמש), une ville du district de Jérusalem en Israël,
 ,
 Bataille de Beth Zur, une bataille s'étant déroulée en 164 ,
 Beït-Yéhoshoua (בית יהושע), un moshav situé sur la côte méditerranéenne,
 Beit, un album du groupe Masada.

Prénom / diminutif de Élisabeth 
 Beth (1981-), une chanteuse espagnole,
 Beth Allen (1984-), une actrice néo-zélandaise,
 Beth Brickell (1941-), une actrice, réalisatrice, productrice,
 Beth Broderick (1959-), une actrice et réalisatrice américaine,
 Beth Gibbons (1965-), une chanteuse anglaise,
 Beth Goddard (1969-), une actrice britannique,
 Beth Grant (1949-), une actrice et productrice américaine,
 Beth Herr (1964-), une joueuse de tennis américaine,
 Beth Mallard (1981-), une joueuse néo-zélandaise de rugby à XV,
 Beth Nielsen Chapman (1958-), une chanteuse-compositeur de musique Country et Pop,
 Beth Norton (1957-), une joueuse de tennis américaine
 Beth Orton (1970-), une auteure-compositrice-interprète anglaise,

Prénom composé 
 Holly Beth Flanders (1957-), une skieuse alpine américaine,
 Mary Beth Hurt (1946-), une actrice américaine,
 Mary Beth McDonough (1961-), une actrice, réalisatrice, scénariste et productrice américaine,

Nom de scène 

 Dominique Michalon, dont le nom de scène est Beth Sheba, une chanteuse française,
 Elizabeth Carolan, dont le nom de scène est Beth Phoenix (1980-), une catcheuse américaine,
 Jehnny Beth (née Camille Berthomier) est une chanteuse, compositrice, productrice et comédienne française.

Nom de famille 

 Bruno Beth (°1956), général français,
 Emmanuel Beth (1952-2018), un général français,
 Evert Willem Beth (1908-1964), un philosophe et logicien néerlandais,
 Frédéric Beth (°1958), général français,
 Marianne Beth (1898-1984), avocate, sociologue, féministe et professeure autrichienne,
 Wilhelm Beth (1855–1922), un industriel pionnier allemand

Nom de lieu 
 Beth, un hameau de la commune belge de Paliseul,

Sigle 
 Bibliothèques européennes de théologie

Voir aussi 
 ,

Prénom féminin
Prénom américain
Homonymie de toponyme